Das ITF Women’s World Tennis Tour Bellinzona 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Bellinzona, Schweiz. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 5. bis 11. April 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ITF Women’s World Tennis Tour Bellinzona 2021 fand am 4. und 5. April 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des TC Bellinzona

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Bellinzona